José Sánchez puede referirse a:

 José Vivanco "Pepe" Sánchez (1856-1918), trovador español, considerado el precursor de bolero;
 José Sánchez Albarrán (18??-1883), actor español;
 José Sánchez Bernal "Naranjito de Triana" (1933-2002), cantaor de flamenco español;
 José Sánchez Betancourt (1994-), luchador ecuatoriano;
 José Sánchez Bregua (1818-1878), político y militar español;
 José Sánchez Cerquero (1784-1850), militar español;
 José Sánchez del Río (1913–1928), beato mexicano;
 José Sánchez González (1934-), obispo español - obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara;
 José Sánchez Guerra (1859-1935), político español perteneciente al Partido Liberal;
 José Sánchez Iraola (1961-), pintor cubano;
 José Sánchez Lozano (1904-1995), imaginero español;
 José Sánchez Marco (18??-19??), político español (navarro) - carlista integrista católico;
 José Sánchez Mota (1965-), humorista español - miembro del dúo Cruz y Raya;
 José Sánchez Vidal (1892-1936), político español - alcalde de Coria del Río (Sevilla);
 José Sánchez Vidaña (1956-), futbolista español;
 Josep Sánchez i Llibre (1949-), político español.
 Jose Italo Sánchez (1999-), futbolista mexicano.
Páginas de desambiguación

 José Antonio Sánchez; 
 José Luis Sánchez;
 José Manuel Sánchez;
 Pepe Sánchez.